Баранка Сан Мигел има више значења:

 Баранка Сан Мигел (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Баранка Сан Мигел (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику